Le bilan saison par saison du Académica de Coimbra retrace le parcours de l'Académica de Coimbra depuis 1934.

Classements 

Légende :

Coimbra
Académica de Coimbra